Der Name Saint-Ouen geht auf den heiligen Ouen, , zurück. 

In der Normandie wird der Name in aller Regel [] ausgesprochen. Außerhalb der Normandie lautet seine Aussprache in manchen Orten ebenfalls [], in anderen jedoch [].

Saint-Ouen steht für folgende geografischen Objekte in Frankreich:
 St-Ouen de Rouen, Abteikirche in Rouen
 Friedhof Saint-Ouen bei Paris

Gemeinden:
 Saint-Ouen (Loir-et-Cher), Département Loir-et-Cher
 Saint-Ouen (Somme), Département Somme

Gemeinden mit Namenszusatz:
 Saint-Ouen-d’Attez, Département Eure
 Saint-Ouen-d’Aunis, Département Charente-Maritime
 Saint-Ouen-de-la-Cour, Département Orne
 Saint-Ouen-de-Mimbré, Département Sarthe
 Saint-Ouen-de-Pontcheuil, Département Eure
 Saint-Ouen-des-Alleux, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Ouen-des-Besaces, Département Calvados
 Saint-Ouen-des-Champs, Département Eure
 Saint-Ouen-de-Sécherouvre, Département Orne
 Saint-Ouën-des-Toits, Département Mayenne
 Saint-Ouën-des-Vallons, Département Mayenne
 Saint-Ouen-de-Thouberville, Département Eure
 Saint-Ouen-Domprot, Département Marne
 Saint-Ouen-du-Breuil, Département Seine-Maritime
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Département Calvados
 Saint-Ouen-du-Tilleul, Département Eure
 Saint-Ouen-en-Belin, Département Sarthe
 Saint-Ouen-en-Brie, Département Seine-et-Marne
 Saint-Ouen-en-Champagne, Département Sarthe
 Saint-Ouen-la-Rouërie, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Ouen-la-Thène, Département Charente-Maritime (bis 2013 nur Saint-Ouen)
 Saint-Ouen-l’Aumône, Département Val-d’Oise
 Saint-Ouen-le-Brisoult, Département Orne
 Saint-Ouen-le-Houx, Département Calvados
 Saint-Ouen-le-Mauger, Département Seine-Maritime
 Saint-Ouen-le-Pin, Département Calvados
 Saint-Ouen-lès-Parey, Département Vosges
 Saint-Ouen-les-Vignes, Département Indre-et-Loire
 Saint-Ouen-Marchefroy, Département Eure-et-Loir
 Saint-Ouen-sous-Bailly, Département Seine-Maritime
 Saint-Ouen-sur-Gartempe, Département Haute-Vienne
 Saint-Ouen-sur-Iton, Département Orne
 Saint-Ouen-sur-Loire, Département Nièvre
 Saint-Ouen-sur-Maire, Département Orne
 Saint-Ouen-sur-Morin, Département Seine-et-Marne
 Saint-Ouen-sur-Seine, Département Seine-Saint-Denis
 Lacroix-Saint-Ouen, Département Oise, die der Hl. Ouen gegründet hat
 Bettencourt-Saint-Ouen, Département Somme
 Bois-Jérôme-Saint-Ouen, Département Eure

Saint Ouen (ohne Bindestrich) steht für:
 Saint Ouen, eine Gemeinde auf der Kanalinsel Jersey.